Tiefensee (Brandenburg), plaats in de gemeente Werneuchen in de Duitse deelstaat Brandenburg
Tiefensee (Saksen), plaats in de gemeente Bad Düben in de Duitse deelstaat Saksen